Pentecostes - uma das celebrações mais importantes do calendário cristão e comemora a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos de Jesus Cristo, sua mãe Maria e outros seguidores
Ou ainda:
 Pentecostes (ilha) - ilha situada na província de Penama, em Vanuatu
Pinturas
 Pentecostes (Grão Vasco)
 Pentecostes (Fernão Gomes)
 Pentecostes (Francisco Henriques)

Desambiguação